Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2008 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 10 по 16 марта 2008 года в Вентспилсе, Латвия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2009 года. Команда, занявшая последнее место, перешла во второй дивизион чемпионата мира 2009 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Словакии пришла из второго дивизиона, сборная Казахстана пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Зузана Томчикова
 Защитник:  Татьяна Штельмайстер
 Нападающий:  Ивета Кока

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Радка Лготска
  Софи Серр
  Ольга Потапова
  Лолита Андрисевская
  Ивета Карафиатова
  Лин Ойен

Ссылки 
 
 
 

Ж*1